Niels Juel (admiraal), Deens admiraal.
 Niels Juel (schip, 1923), naar hem vernoemd schip.